Тобиас Заммет (, ) — немецкий музыкант, лидер и вокалист немецких пауэр-метал-групп Edguy и Avantasia. Создатель метал-оперы Avantasia: The Metal Opera.

Биография 
Тобиас Заммет родился в немецком городе Фульда 21 ноября 1977 года.

Заммет, а также его школьные друзья, являются поклонниками музыкального направления групп AC/DC, Freddie Mercury (Queen) и Helloween. В связи с этим их совместными усилиями возникла группа Edguy в 1992 году, направлением которой стал типичный  пауэр-метал. В группе выступает в качестве певца и фронтмена. До альбома Edguy Theater of Salvation, Тобиас также был их басистом и клавишником. После этого он сконцентрировался главным образом на вокале.

После нескольких гастролей с Edguy Заммет основал свой All-Star проект Avantasia и выпустил одноименную рок-оперу. Первоначально запланированный как одноразовый студийный проект, он снова запустил Avantasia в 2006 году и отныне регулярно выпускал концептуальные альбомы и рок-оперы в рамках этого проекта. В 2008 году ему предложили отыграть вечернюю программу главной сцены с Avantasia на Wacken Open Air перед 75000 зрителями, это было первое появление на сцене Avantasia. С тех пор, помимо Edguy, он регулярно гастролирует с Avantasia в Северной и Южной Америке, Азии, Европе, а с 2019 года и в Австралии. 

Принял участие в создании альбома Holy Hell Роба Рока и рок-опере Aina.

Японский журнал Burrn! назвал Заммета «лучшим автором песен 2010 года».

Карьера Тобиаса полна музыкальных достижений: 

 3 миллиона проданных пластинок;
 12 мировых турне в более 40 странах
 10 шоу на  Wacken Open Air и многочисленные выступления на других международных фестивалях.

Дискография

Edguy 

 Evil Minded (Demo) — 1994
 Children of Steel (Demo) — 1994
 Savage Poetry — 1995
 Kingdom of Madness — 1997
 Vain Glory Opera — 1998
 Theater of Salvation — 1999
 The Savage Poetry — 2000
 Painting on the Wall (сингл) — 2001
 Mandrake — 2001
 Burning Down the Opera (Live) — 2003
 Hall of Flames (Compilation) — 2004
 King of Fools (EP) — 2004
 Hellfire Club — 2004
 Lavatory Love Machine (сингл) — 2004
 Superheroes (EP) — 2005
 Rocket Ride — 2006
 Tinnitus Sanctus — 2008 
 Age of the Joker — 2011
 Robin Hood (сингл) — 2011
 Space Police: Defenders of the Crown — 2014

Avantasia 
 Avantasia (сингл) — 2000
 The Metal Opera Part I — 2001
 The Metal Opera Part II — 2002
 The Scarecrow — 2008
 Lost in Space Part I (EP) — 2007
 Lost in Space Part II (EP) — 2007
 The Metal Opera: Pt 1 & 2 - Gold Edition — 2008
 The Wicked Symphony — 2010
 Angel of Babylon — 2010
 The Flying Opera (live) — 2011
 The Mystery of Time — 2013
 Ghostlights - 2016
Moonglow - 2019
A Paranormal Evening with the Moonflower Society - 2022

Другие исполнители 
 Rhapsody of Fire — Rain of a Thousand Flames — 2001
 Shaaman — Ritual — 2002
 Aina — Days of Rising Doom — 2003
 Final Chapter — The WizardQueen — 2004
 Rob Rock — Holy Hell — 2005
 Dezperadoz — The Legend and the Truth — Full-length, 2006
 Nuclear Blast Allstars — Into the Light — 2007
 Ayreon — Ayreon vs. Avantasia — 2008
 Revolution Renaissance — New Era — 2008
 Oliver Hartmann — 3 — 2009
 Bruce Kulick — BK3 — «I’m the Animal» — 2010
 H.E.A.T — Freedom Rock — «Black Night» — 2010
 Pushking Community — One Shot Deal — «Set Me Free» — 2015
 Hansen & Friends — XXX - Three Decades in Metal — «Making Headlines», «Stranger in Time» — 2016
 Ayreon — The Source — 2017

Ссылки 
 Официальный сайт Avantasia Тобиаса Заммета 
 Официальный сайт группы Edguy

Примечания 

Рок-музыканты Германии
Avantasia